Рейтинг стран по скорости доступа в Интернет основан на докладах Akamai Technologies.

Страны по средней скорости соединения в 4G 2015 года

Страны по максимальной скорости в 4G 2015 года

Общий рейтинг в 3G 2015 года

Ссылки 

Интернет